Bill Morrissey peut faire référence à :
 Bill Morrissey (1951-2011), un auteur-compositeur-interprète folk et romancier américain ;
 Bill Morrissey (1986-), un catcheur américain.